
Lista obejmuje wychowanków i zawodników klubów hokejowego hokeja na lodzie z Sanoka, działającego jako Górnik Sanok, Sanoczanka Sanok, Stal Sanok, STS Sanok, SKH Sanok, KH Sanok, Ciarko PBS Bank KH Sanok, STS S.A, Ciarko KH 58 Sanok.

A~B~C~Ć~D~~F~G~H~I~J~K~L~Ł~M~N~O~P~R~S~Ś~Š~T~U~V~W~Z

A 
Jewgienij Afonin,
Niko Ahoniemi,
Andrzej Ambicki,
Robiert Aminow,
Siergiej Antipow,
Andriej Aprin,
Anthony Aquino,
Zsolt Azari,

B 
Rafał Baca,
Bajek,
Władysław Balakowicz,
Vladislav Baláž,
Witold Bańkosz,
Maciej Bar,
Piotr Bar,
Sebastian Bar,
Zbigniew Baran,
Adrian Barnuś,
Peter Bartoš,
Piotr Baryła,
Mike Bayrack,
Maksymilian Bednarz,
Leszek Behounek,
Martin Belluš,
Tobiasz Bernat,
Nicolas Besch,
Marcin Biały,
R. Biega,
Wiktor Bielakow,
Andrzej Bielec,
Maciej Bielec,
Jerzy Bieleń,
Ryszard Bieleń, 
Michaił Biełobragin,
Tobiasz Bigos,
Karol Biłas,
Jan Błażowski,
Artur Bobko,
Jerzy Bocoń,
Wojciech Bocoń,
Jerzy Bojek,
Krzysztof Borczyk,
Zenon Borowik,
Benjamin Breault,
Dariusz Brejta,
Grzegorz Brejta,
Robert Brejta,
Jared Brown,
Brygidyn,
R. Bryndza,
Franciszek Bryniarski,
Wojciech Bryniarski,
Mateusz Buczek,
Zbigniew Buczek,
Jakub Bukowski,
Łukasz Bułanowski,
Arkadiusz Burnat,
Marcin Burnat,
Sylvester Bzdyl,

C 
Ľubomír Caban,
Bryan Cameron,
Ryszard Chlebda,
Patryk Chmura,
Marek Cholewa,
Jan Chowaniec,
Justin Chwedoruk,
Michael Cichy,
Damian Ciepły,
Piotr Ciepły,
Ryszard Cieślik,
Rafał Cychowski,
Krystian Cyganik,
Z. Czajkowski,
Maciej Czapor, 
Marek Czarnecki,
Krzysztof Czech,
Juryj Czuch,

Ć 
Konrad Ćwikła,
Marcin Ćwikła,
Mieczysław Ćwikła,
Rafał Ćwikła,

Č 
Viliam Čacho,
Jakub Čech,

D 
Justin DaCosta,
Toni Dahlman,
Mike Danton,
Daniel Darosz,
Dariusz Demkowicz,
Hubert Demkowicz,
Tomasz Demkowicz,
Dmitrij Dmitrijew,
Szymon Dobosz,
Patryk Dobrzyński,
Kamil Dolny,
Andriej Dołgow,
Domino,
Paweł Dronia,
Piotr Drwięga,
Filip Drzewiecki,
Marcin Dulęba,
Roman Dutkiewicz,
Rafał Dutka,
Dutkiewicz,
Ryszard Dykiel,
Piotr Dziadak,
Krystian Dziubiński,
Paweł Dziwisz,
Artur Dżoń,

E 
Eetu Elo,
Lukáš Endál,

F 
Jarosław Fabian,
Juryj Fajkou,
Leonid Fatikow,
Ihar Filin,
Konrad Filipek,
Aleh Filipou,
Adam Florczak,
Bartosz Florczak,
Pavol Frano,
Adam Fraszko,
Robert Fraszko,
Franciszek Fryźlewicz, 
Zbigniew Fryźlewicz,
Szymon Fus,

G 
Wojciech Gajda,
Grzegorz Galant,
Peter Gápa,
Tadeusz Garb,
Bartłomiej Gawlina,
Mateusz Gębczyk,
Ryszard Giera,
Piotr Gil,
Damian Ginda,
Tymoteusz Glazer,
Tadeusz Glimas,
Tomasz Glimas,
Łukasz Gładysz,
Aleksandr Golc,
Paweł Gołda,
Artur Gomółka,
Góral,
Marek Grabowski,
Artur Gratkowski,
Andrzej Gretka,
Dariusz Gruszka,
Artur Grzesik,
Jarosław Grzesik,
Walerij Gudożnikow,
Sławomir Gulbinowicz,
Roman Guričan,
Zbigniew Guzik,
Marian Guzy,

H 
Marcin Hak,
Petr Haluza,
Sebastian Harila,
Uładzisłau Haurus,
Tibor Haviar,
Aleksi Hämäläinen,
Ville Heikkinen,
Toni Henttonen,
Timo Hiltunen,
Kris Hogg,
Johan Höglund,
Pavol Hrubý,
Bartosz Hućko,
Dawid Hućko,
Stanislav Hudec,

I 
Kazimierz Iskrzycki,
Martin Ivičič,

J 
Marek Jachna,
Jacek Jakubaszek,
Łukasz Janiec,
Michał Janik,
Sami Jekunen,
Tomasz Jękner,

K 
Dariusz Kacperski,
Daniel Kachniarz,
Kaupo Kaljuste,
Jauhienij Kamienieu,
Kamil Kapica,
Dariusz Karamuz,
Jere Karlsson,
Antoni Karnas,
Grzegorz Karnas,
Piotr Karnas,
Maksim Kartoszkin,
Grzegorz Kawczyński,
Sławomir Kiedewicz,
Anton Klemientjew,
Aleksandr Klimow,
Vojtěch Kloz,
Miroslav Kľuch,
Jordan Knox,
Piotr Kobylakiewicz, 
Witold Kocurek,
Kocur,
Wojciech Kogut,
František Koky,
Marcin Kolusz,
Maksim Kondraszow,
Zenon Konopka,
Lubomír Korhoň,
Robert Kornecki,
Piotr Koseda,
Robert Kostecki,
Tomasz Koszarek,
Andriej Koszkin,
Ivo Kotaška,
Kowalski,
Łukasz Kraczkowski,
Róbert Krajči,
Krzysztof Krauze,
Zbigniew Krawczyk,
Robert Królczyk,
Sławomir Krzak,
Piotr Krzanowski,
Adrian Krzysztofik,
Adam Kubalski,
Zoltán Kubát,
Jakub Kubrak,
Jacek Kubowicz,
Robert Kuczma,
Andrej Kudzin,
Artur Kulman,
Zenon Kurowski,
Mikita Kuryła,
Szymon Kusiak,
Andrzej Kwiatkowski,
F. Kwiatkowski,

L 
Timi Lahtinen,
Marián Laštiak,
Ondrej Lauko,
Przemysław Leśnicki,
Marcin Lewandowski,
Krišs Lipsbergs,
Piotr Lisowski,
Tomasz Lisowski,
Daniel Lorenc,
Elliot Lorraine,
Johan Lorraine,
Grzegorz Lowas,
Maciej Lowas,

Ł 
Henryk Łach,
Adam Łakos,
Jan Łakos,
Henryk Łach,
Michael Łuba,
Michael Łuba,
Dawid Łukaszek,
Łukasz Łyko,
Władysław Łysenko,

M 
Dawid Maciejewski,
Adrian Maciejko,
Samson Mahbod,
Dawid Majoch,
Tomasz Malasiński,
Igor Malinka,
Bogusław Malinowski,
Robert Mandla,
Lesław Marszałek,
Julius Marva,
Maciej Maryniak,
Andrzej Maślak,
Krystian Maślak,
Marcin Mazur,
Bartosz Maza,
Juho Mäkelä,
R. Mądry,
Władimir Mielenczuk,
Pavol Melicherčík,
Grzegorz Mermer,
Maciej Mermer,
Tomasz Mermer,
Tomáš Méry,
Louis Miccoli,
Karol Michalski,
Tomas Mihalik,
Paweł Mika,
Piotr Milan,
Wojciech Milan,
Adam Milczanowski I,
Adam Milczanowski II,
Marek Milczanowski,
Zbigniew Milczanowski,
Jakob Milovanovič,
Jason Missiaen,
Janusz Misterka,
Łukasz Miśków,
Krystian Mocarski,
Pavel Mojžíš,
Aleksandr Mokszancew,
Jakub Mołoń,
Igor Mozgalow,
Michal Mravec,
Jan Mrugała,
Kazimierz Mrugała,
Wojciech Mrugała,
Roman Mucha,
John Murray,

N 
Piotr Naparło,
Zbigniew Niedośpiał,
Janusz Niemczyk,
Dariusz Niemiec, 
Marcin Niemiec,
Aleksandr Nikołajew,
Lukáš Novák,

O 
Dariusz Oberc,
Maciej Obłój,
Przemysław Odrobny,
Kamil Olearczyk,
Wiesław Oleś,
Orszak,
Leszek Ostręga,
Witold Ostręga,
Travis Ouellette,
Sebastian Owczarek,

Ö 
Jere Ölander,

P 
Maciej Padiasek,
Franciszek Pajerski,
Sebastian Pajerski,
Ołeksandr Panczenko,
A. Pastuszak,
Grzegorz Pastuszak,
Jan Paszkiewicz,
Michał Patała,
Z. Patronik,
Ľuboš Pavel,
Branislav Pavúk,
Aleksandr Pawlenko,
Andrej Penxa,
Maciej Piecuch,
Przemysław Piekarz,
Jordan Pietrus,
Eemeli Piippo,
Leszek Piksa,
Edward Pilszak,
Bryan Pitton,
Dariusz Piotrowski,
Michał Plaskiewicz,
Bartłomiej Pociecha,
Ilja Policynski, 
Siergiej Poliszczuk,
Paweł Połącarz,
Tomasz Połącarz,
Krzysztof Pomykała,
Krzysztof Popiel,
Wadim Popow,
Piotr Poziomkowski,
Maciej Proć,
Andriej Pruczkowski,
Janusz Pukszta,
Joni Puurula,
Wiesław Pyrcak,
Józef Pyzowski,

R 
Czesław Radwański,
Maciej Radwański,
Michał Radwański,
Adam Radzki,
Tadeusz Radzki,
Ondřej Raszka,
Marek Rączka,
Bogusław Rąpała,
Franciszek Rekucki,
Kostiantyn Riabenko,
Martin Richter,
Sam Roberts,
Wojciech Rocki,
Mateusz Rogos,
Jan Roszniowski, 
Leszek Roszniowski, 
Jerzy Rożdżyński,
Krzysztof Ruchała,
Andrzej Ryniak,
Jan Ryniak,
Maciej Ryniak,
R. Ryniak,
Tomasz Rysz,

S 
Rostysław Sahło,
Dominik Salama, Filip Świderski
Krzysztof Salamak,
Artūrs Salija,
Stefan Salomon,
Adam Samochwał, 
Artur Sawicki,
Radosław Sawicki,
Tibor Schneider,
Andrzej Secemski,
Krzysztof Secemski,
Miroslav Sekáč,
Mariusz Siaśkiewicz,
Piotr Sieczkowski,
Filip Sienkiewicz,
Grzegorz Sięka,
Zbigniew Sierocki,
Riku Sihvonen,
Grzegorz Sikora,
Łukasz Siuty,
Grzegorz Skiba,
Tomasz Skokan,
Mateusz Skrabalak,
Paweł Skrzypkowski,
Nathan Sliwinski,
Dawid Słowakiewicz,
Krzysztof Słowakiewicz,
Grzegorz Słyszyk,
Kamil Smyczyński,
Zenon Smyka,
Jerzy Sobera,
Damian Sobkowicz,
Dawid Soczek,
Orest Sokalski,
Mateusz Solon,
Rafał Solon,
Patrik Spěšný,
Quinn Sproule,
Paweł Staruchowicz,
Rafał Staszowski,
Branislav Stolárik,
Marek Strzyżowski,
Miroslav Sučko,
Jacek Suchowiecki, 
Dmitri Suur,
Uładzimir Swita,
Janusz Syposz,
Jakub Szal,
Alaksiej Szczabłanau,
Alexander Szczechura,
Szczupaczyński
Rafał Szelest,
Witold Szlendak,
Kazimierz Szostak,
Alaksandr Szumidub,
Adam Szyrski,
Siergiej Szywrin,

Ś 
Marek Śliwiak,
Zdzisław Śliwiak,
Filip Świderski,

Š 
Peter Ševela,
Petr Šinágl,

T 
Bartłomiej Talaga,
Sami Tamminen,
Stefan Tarapacki, 
Tadeusz Tarapacki,
Steven Tarasuk,
Jeff Terminesi,
Ján Timko,
Wsewołod Tołstuszko,
Sławomir Trelka,
Wiaczesław Triasunow,
Igor Truchaczow,
Andrzej Truty,
Joni Tuominen,
David Turoň,

U 
Vladimír Urban,
Walerij Usolcew,

V 
Tomáš Valečko,
Kalle Valtola,
Tony Vidgren,
Jesperi Viikilä,
Josef Vítek,
Stanisław Vogel,
Tadeusz Vogel,
Martin Vozdecký,
Jan Vrtík,

W 
Wacławski,
Kamil Wajda,
Patryk Wajda,
Tomasz Wanielista,
Tomasz Wawrzkiewicz,
Robert Wierzba,
Krzysztof Więcek,
Marcin Wilk,
Matt Williams,
Adam Wilusz,
Mateusz Wilusz,
Filip Wiszyński,
Maciej Witan,
Adam Witek,
Radosław Wituszyński,
Kacper Wojciechowski,
Ryszard Wojnarowski,
Daniel Wolanin,
Wojtek Wolski,
Maksim Woronin,
Mykoła Worosznow,
Zygmunt Wójcik,
Marlon Wróbel,

Z 
Zbigniew Zasadni,
Dariusz Zabawa,
Krzysztof Zapała,
Stanisław Zapała,
Miroslav Zaťko,
Pavol Zavacký,
Marek Zawiłowicz,
Krzysztof Ząbkiewicz,
Krzysztof Zborowski,
Luboš Zetík,
Artur Zieliński,
Tomasz Zieliński,
Krzysztof Zioła,
Siergiej Zotow,
Jan Zubek,
Wojciech Zubik,

Ż 
Mieczysław Żądło,
Robert Żymankowski.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adam Baszak, Józef Ząbkiewicz, 55 lat klubu sportowego „Stal” Sanok 1946-2001, Sanok 2001
 Profil klubu w bazie eurohockey.com
 Profil klubu w bazie eliteprospects.com
 
 
  

Hokej na lodzie w Sanoku
Sanok